les gares de Saint-Louis (Haut-Rhin) et Saint-Louis-la-Chaussée sont deux gares ferroviaires de la commune de Saint-Louis, dans le département du Haut-Rhin ;

 la gare de Saint-Louis-les Aygalades est une gare ferroviaire de la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône.

Saint-Louis